Auriòu  (nom occità) (en francès Auriol) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2005 tenia 11.057 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine